Labetis är ett släkte av skalbaggar. Labetis ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svartbaggar
Labetis